Struycken est un patronyme porté notamment par :
 
 Arnold Struycken (1900-1955), juriste néerlandais,
  (1873-1923), avocat et écrivain néerlandais,
 Carel Struycken (1948-), acteur, monteur et scénariste néerlandais,
  (1939-), artiste néerlandais.

Patronyme néerlandais